Паво́н () — испанская фамилия:
 Павон, Карлос — гондурасский футболист
 Павон, Кристиан (род. 1996) — аргентинский футболист
 Павон, Сандра — аргентинская баскетболистка
 Павон, Франсиско — испанский футболист
 Павон, Хосе (1754—1844) — испанский ботаник и фармацевт
 Павон, Хосе Игнасио (1791—1866) — мексиканский юрист и политик